

Patronyme 
Le nom de Cranch est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Christopher Pearse Cranch (1813-1892), écrivain et artiste américain.
 William Cranch (1769-1855), juge américain.
 John Cranch (1758-1816), naturaliste et explorateur britannique.

Homonymie de patronyme